Валентина Дмитриевна Дмитриева (1937 — 2019) — советский передовик производства в животноводстве. Герой Социалистического Труда (1973). Народный депутат СССР (1989).

Биография 
Родилась  16 сентября<ref
name="Дмитриева Валентина Дмитриевна"/>(по другим данным 21 сентября) 1937 года в деревне Асхва Канашского района Чувашской АССР.

После окончания  семи классов средней школы начала работать в колхозе «Красное пламя». С 1950 года перешла в Асхвинскую полеводческую бригаду, работала конюхом и телятницей. С 1963 года — доярка, инициатор соревнований с другими колхозами по превышению установленных норм производства продукции животноводства. По итогам  работы в восьмой пятилетки с 1966 по 1970 годы — 8 апреля 1971 года  «за высокие показатели в труде» В. Д. Дмитриева была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

6 сентября 1973 года  «За большие успехи достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972—1973 годов» Указом Президиума Верховного Совета СССР Валентине Дмитриевне Дмитриевой было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Помимо основной деятельности в 1957 году была делегатом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. С 1989 по 1991 годы избиралась народным депутатом СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. 

С 1991 года на пенсии. Умерла 18 февраля 2019 года в деревне Асхва Канашского района Чувашии.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (6.09.1973)
 Орден Ленина (1973)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1966)

Звания 
 Почетный гражданин города Канашского района (2016)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР

Примечания

Литература 
Дмитриева Валентина Дмитриевна в Чувашской энциклопедии. – Чебоксары, 2006 г. – Т. 1 : А-Е. – 515—516 с.
Канашский район: энциклопедия персоналий / Российская Федерация. Чувашская Республика ; авт.-сост.: В. П. Прокопьев, П. В. Сымкин. - Чебоксары : Римис : ИПК "Чувашия", 2014 г. — 161 с. — ISBN 978-5-86765-491-7
Прокопьев В. П. Три заповеди Валентины: о передовике производства, Герое Соц. Труда В. Дмитриевой / В. П. Прокопьев // Работники сельского хозяйства: очерки / ред.-сост. В. Н. Алексеев; авт. предисл. и науч. ред. А. И. Кузнецов. – Чебоксары, 2014 г. – 113—124 с.

Ссылки 

Персоналии:Социалистическое соревнование
Народные депутаты СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда